XXL – odzież w bardzo dużych rozmiarach
 XXL – francuski kanał telewizyjny
 XXL – amerykańskie czasopismo hip-hopowe

Filmy
 XXL – francuski film z 1997 roku
 XXL – hiszpański film z 2004 roku